Deux navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Ashanti d'après le nom des Ashantis, un peuple d'Afrique de l'Ouest :
 le , un destroyer de la classe Tribal, lancé en 1937, vendu pour démolition en 1949 ;
 le , une frégate de la classe Tribal lancée en 1959, détruite en servant de cible en 1988.

Ashanti